Sorba ist der Name mehrerer Orte

 Sorba (Piemont), ein Dorf in der Gemeinde Pareto, Italien.
 Sorba (Emilia-Romagna), ein Dorf in der Gemeinde Villa Minozzo, Italien.
 Sorba (Spanien), ein Dorf in der Gemeinde Montmajor in Spanien.

Das Val Sorba ist ein Tal nordwestlich von Rassa, Provinz Vercelli, Region Piemont, Italien